

Села:
 Жабче — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Жабче — Житомирська область, Коростенський район
 Жабче — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Польща 
 Жабче — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.

Жабче — поселення, Регіон Горішка, община Толмін